Schindlers liste kan henvise til flere artikler:

 Schindlers liste (bog) – roman af Thomas Keneally
 Schindlers liste (film) – Steven Spielbergs filmatisering af bogen